Árpád magyar fejedelem, a magyarok vezére a honfoglalás idején
 Árpád, magyar keresztnév 
 Árpád, település Romániában, Bihar megyében
 Árpád, üzletközpont Budapest IV. kerületében
hasonló néven
 Arpad, ókori város a mai Szíria területén